La saison 2015-2016 de FNL est la vingt-quatrième édition de la deuxième division russe. C'est la cinquième édition à suivre un calendrier « automne-printemps » à cheval sur deux années civiles. Elle prend place du  au .

Vingt clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division, alors que le troisième et le quatrième doivent disputer un barrage de promotion face au treizième et au quatorzième du premier échelon.

Le Gazovik Orenbourg remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné de son dauphin l'Arsenal Toula et Tom Tomsk, troisième et vainqueur du barrage de promotion face au Kouban Krasnodar. Le quatrième, le Volgar Astrakhan, échoue quant à lui face à l'Anji Makhatchkala.

À l'autre bout du classement, le Kamaz Naberejnye Tchelny est relégué en tant que dernier, accompagné par le Baïkal Irkoutsk et le Torpedo Armavir. Le Baltika Kaliningrad et l'Ienisseï Krasnoïarsk, placés en position de relégable, sont quant à eux repêchés respectivement par la rétrogradation du Volga Nijni Novgorod en fin de saison et par la non-promotion du Smena Komsomolsk-sur-l'Amour, champion du groupe Est de la troisième division.

Le titre de meilleur buteur de la compétition est partagé entre  du Gazovik Orenbourg, Khasan Mamtov du FK Tioumen et Maksim Jitnev du Sibir Novossibirsk qui comptabilisent chacun seize buts. Aleksandr Koutine termine quant à lui meilleur passeur du tournoi avec quinze passes décisives délivrées sous les couleurs de l'Arsenal Toula puis du FK Tosno.

Participants 
Un total de vingt équipes participent au championnat, treize d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent un relégué de première division, qui est l'Arsenal Toula, et six promus de troisième division, que sont le Baïkal Irkoutsk, le Fakel Voronej, le Kamaz Naberejnye Tchelny, le Torpedo Armavir et les équipes réserves du Spartak Moscou et du Zénith Saint-Pétersbourg, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le SKA-Energia Khabarovsk est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 2002, suivi du Baltika Kaliningrad présent depuis 2006 et du Chinnik Iaroslavl prenant part à la compétition depuis 2009.

Le Torpedo Moscou, relégué de première division, est dans un premier temps inscrit dans la FNL avant de finalement refuser de prendre part à la compétition pour des raisons financières. Son départ est compensé par la promotion du Zénith-2 Saint-Pétersbourg, deuxième du groupe Ouest du troisième échelon.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

À noter que les équipes réserves du Spartak Moscou et du Zénith Saint-Pétersbourg sont inéligibles à la promotion.

Classement 

|}

Résultats 

|}

Barrages de promotion 
Les troisième et quatrième du championnat, le Tom Tomsk et le Volgar Astrakhan, affrontent respectivement le quatorzième et le treizième de la première division à la fin de la saison dans le cadre d'un barrage aller-retour.

Confronté au Kouban Krasnodar, Tom Tomsk subit dans un premier temps une défaite 1-0 à Krasnodar avant de remporter le match retour à domicile sur le score de 2-0, lui permettant de l'emporter sur les deux matchs et d'être promu en première division tandis que le Kouban est relégué. Le Volgar Astrakhan est quant à lui opposé à l'Anji Makhatchkala, contre qui il perd le match aller à domicile 1-0 avant d'être vaincu une nouvelle fois à Makhatchkala sur le score de 2-0. L'Anji se maintient ainsi en première division aux dépens du Volgar.

|}

Statistiques

Domicile et extérieur

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Distinctions individuelles

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2015-2016 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2015-2016 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2015-2016 sur WildStat.ru.

2015-2016
Russie M2
Saison 2015-2016 de football en Russie